Зайцев, Вячеслав:
 Зайцев, Вячеслав Алексеевич (род. 1952) — советский и российский волейболист и тренер.
 Зайцев, Вячеслав Андреевич (род. 1989) — российский баскетболист.
 Зайцев, Вячеслав Евгеньевич (род. 1987) — российский художник.
 Зайцев, Вячеслав Кондратьевич (1917—1992) — российский филолог и публицист.
 
 Зайцев, Вячеслав Михайлович (род. 1938) — советский и российский художник-модельер, живописец и график.
 Зайцев, Вячеслав Фёдорович (род. 1948) — советский и российский учёный, гидробиолог.